Moskowski-Prospekt bezeichnet folgende Straßen:

 Moskowski-Prospekt (Charkiw)
 Moskowski-Prospekt (Kaliningrad)
 Moskowski-Prospekt (Moskau)
 Moskowski-Prospekt (Sankt Petersburg)

Der Stepan-Bandera-Prospekt in Kiew hieß bis zum Juli 2016 ebenfalls Moskowski-Prospekt.